Les Insurgés est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Insurgés (We Were Strangers), film américain de 1949 réalisé par John Huston 
 Les Insurgés (Defiance), film américain de 2008 réalisé, produit et écrit par Edward Zwick, tiré du roman Defiance de Nechama Tec
 Les Insurgés, histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde (2013)